Sent steht für:
 Sent GR,  Dorf in der Gemeinde Scuol im Kreis Suot Tasna, Bezirk Inn des Schweizer Kantons Graubünden.
 Sains auf Bretonisch
 Untereinheit der Dezimalwährung Estnische Krone

Sent ist der Familienname folgender Personen:
 Sebastian Sent (* 1987), deutscher Volleyballspieler

SENT steht als Abkürzung für:
 SENT, Single Edge Nibble Transmission, digitale Schnittstelle 

Siehe auch:
 Send
 Szent
 Cent

SENT